Thule-sziget - a Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek legdélebbi tagja
 Thule - mitikus európai sziget az ókori és középkori földrajzban
 Thule - Qaanaaq település korábbi neve Grönlandon
 Thule (nép) - a Thule-kultúrát kialakító proto-inuit népcsoport, akik Alaszka partjaitól (i. e. 1000) egészen Grönlandig (13. század) terjeszkedtek (a Dorset-kultúra nyomában)
 Thule Társaság - német okkultista és hagyományőrző csoport
 Thule (cég) - svéd csomagszállító eszközöket gyártó cég
 279 Thule - kisbolygó
 486958 Arrokoth, becenevén Ultima Thule - 2019-ben a New Horizons által megközelített kisbolygó